Breznica je lahko:

 Breznica Našička (Hrvaška)
 Breznica pod Lubnikom (Slovenija)
 Breznica pri Žireh (Slovenija)
 Breznica Đakovačka (Hrvaška)
 Breznica, Bujanovac (Srbija)
 Breznica (Prevalje, Slovenija)
 Breznica, Žagubica (Srbija)
 Breznica (občina Žirovnica, Slovenija)
 Breznica (Hrvaška)
Breznica (Slovaška)

Glej tudi

 Breza
 Brezovica
Brezje
Brežnica